Georgenia — рід актинобактерій родини Bogoriellaceae. Містить 13 видів.

Назва 
Назва роду походить від села Санкт-Георген в Австрії, звідки описаний типовий вид Georgenia muralis Altenburger et al. 2002.

Види 
 Georgenia alba Li et al. 2019 
 Georgenia daeguensis Woo et al. 2012 
 Georgenia deserti Hozzein et al. 2018 
 Georgenia halophila Tang et al. 2010 
 Georgenia muralis Altenburger et al. 2002 
 Georgenia ruanii Li et al. 2007 
 Georgenia satyanarayanai Srinivas et al. 2012 
 Georgenia sediminis You et al. 2013 
 Georgenia soli Kämpfer et al. 2010 
 Georgenia subflava Wang et al. 2015 
 Georgenia thermotolerans Hamada et al. 2009 
 Georgenia wutianyii Tian et al. 2020 
 Georgenia yuyongxinii Tian et al. 2020

Примітки 

Актинобактерії
Роди бактерій